Sezona 2008/09 je bila za klub Alba Volán Székesfehérvár 2. sezona v najvišji kategoriji avstrijskega hokeja na ledu - Avstrijski hokejski ligi. Ob tem so igrali še v ?. Domače tekme so igrali v Ledeni dvorani Székesfehérvár v Székesfehérvárju. Redni del se je začel 19. septembra 2008.

Pripravljalne tekme

Redni del Avstrijske hokejske lige

Končna lestvica

Zgodovina tekem

Končnica Avstrijske hokejske lige

Klub je po rednem delu Avstrijske hokejske lige zasedal 9. mesto, zato se ni kvalificiral za končnico.

?

Statistika

Redni del Avstrijske hokejske lige

Drsalci

Vratarji

%- Odstotek ubranjenih strelov, SO - shutoutov (tekem brez prejetega zadetka), GKW - tekem z boljšim odstotkom ubranjenih strelov od nasprotnega vratarja

?

Drsalci

Vratarji

Postava

Prihodi med sezono

Odhodi med sezono

Trener

Glej tudi
Alba Volán Székesfehérvár
Avstrijska hokejska liga 2008/09

Viri

Alba Volán Székesfehérvár